Го́рки — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Матюшкинской волости

Расположена в 14 км к северу от города Опочка и в 2 км к востоку от деревни Белки.

Численность населения составляет 4 жителя (2018 год).

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района